Efim Lvovitch Dzigan (en ), né le  dans l'Empire russe à Moscou et décédé le  en URSS (maintenant Russie), est un réalisateur soviétique travaillant principalement dans le genre du réalisme socialiste soviétique.

En 1924, il a commencé à travailler comme assistant réalisateur puis a terminé ses études à l'école de cinéma fondée par , en 1926. Il a réalisé pour le  de l'Armée rouge, en 1936, Les Marins de Kronstadt et a travaillé dans différents studios de l'URSS, comme en 1952 à Alma Ata, où il réalise le premier film kazakh en couleurs Djamboul. Son film Si demain c’est la guerre aurait dû être présenté au Festival de Cannes de 1939, annulé à la suite de l'invasion de la Pologne. En 1932—1941 et à partir de 1954, il travaille à Mosfilm. À partir de 1958, il a enseigné à l'Institut national de la cinématographie où il a eu entre autres élèves Elem Klimov, Vladimir Grammatikov, Edmond Keossaian. En 1966, il y a obtenu une chaire de professeur. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages, de scénarios et d'une biographie.

Efim Dzigan est inhumé au cimetière de Novodevitchi.

Filmographie partielle

Réalisateur
 1928 : Le Premier trompette Strechniev (Первый корнет Стрешнев) (avec Mikhaïl Tchiaoureli)
 1929 : Le Dieu de la guerre (Бог войны)
 1930 : Le Procès doit continuer (Суд должен продолжаться)
 1932 : La Femme (Женщина)
 1936 : Les Marins de Kronstadt (Мы из Кронштадта)
 1938 : Si demain c’est la guerre (Если завтра война)
 1941 : La Première Cavalerie (Первая конная)
 1945 : Moscow Music Hall (court métrage documentaire)
 1947 : Fatali-Khan (Фатали-хан)
 1952 : Djamboul (Джамбул)
 1956 : Révolte à Saint-Pétersbourg
 1959 : En rangs serrés (В едином строю)
 1964 : La Flamme inextinguible (Негасимое пламя)
 1967 : Le Torrent de fer (Железный поток)
 1971 : Nord, Sud, Est, Ouest (Sever, yug, vostok, zapad)
 1972 : Toujours sur ses gardes ! (Всегда начеку !)
 1989 : Pater Noster (Отче наш)

Scénariste
 1929 : Le Dieu de la guerre (Бог войны)
 1938 : Si demain c’est la guerre (Если завтра война)
 1968 : Le Torrent de fer (Железный поток)

Récompenses 
 1936 : Ordre de Lénine pour le film Les Marins de Kronstadt
 1937 : Grand prix à l'Exposition universelle de 1937 pour le film Les Marins de Kronstadt
 1941 : Prix Staline
 1967 : Ordre du Drapeau rouge du Travail
 1968 : Premier prix du film historico-révolutionnaire au festival du cinéma soviétique
 1969 : Artiste du peuple de l'URSS

Box office 
 22,2 millions de spectateurs pour  Le Torrent de fer

Notes et références

Liens externes 
 
 

Réalisateur soviétique
Artiste du peuple de l'URSS
Lauréat du prix Staline
Récipiendaire de l'ordre de Lénine
Récipiendaire de l'ordre du Drapeau rouge du Travail
Titulaire de la médaille « Pour le Travail Vaillant dans la Grande Guerre patriotique 1941-1945 »
Naissance en décembre 1898
Naissance à Moscou
Naissance dans le gouvernement de Moscou
Décès en décembre 1981
Décès à Moscou
Décès à 83 ans
Personnalité inhumée au cimetière de Novodevitchi
Décès en RSFS de Russie